Шаркраук

 Большой Шаркраук, Большой Шаркараук — каменная река (курумник в Белорецком и Бурзянском районах Башкортостана
 Шаркраук (Шаркыр-Ока) — старое русла Аму-Дарьи. Мухаммед-Эмин-хан, для того чтобы заставить подчиниться йомутов, обитавших на Дарьялыке, построил большую каменную плотину — Таш-бугут — на протоке Шаркраук, по которому амударьинская вода попадала из Лаузана в Дарьялык.